Bradshaw är ett engelskt efternamn, som burits av bland andra:

 Ben Bradshaw
 George Bradshaw
 Holly Bradshaw
 John Bradshaw
 Naome Bradshaw
 William Bradshaw

Engelska efternamn